

Ахмерово — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Ахмерово — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Ахмерово — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Ахмерово — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Ахмерово — село, Ішимбайський район, Башкортостан
 Ахмерово — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Кузгун-Ахмерово
 Новоахмерово